La historia romana puede abarcar: I. Historias de la Antigua Roma; o, II. Historia de la propia Roma; o, III. Sucesores del Imperio Romano. La segunda acepción puede referirse a: (A) la Ciudad de Roma; (B) la Monarquía, República, e Imperio romanos; (C) las siguientes instituciones romanas: (1) Estado, (2) ejército, y (3) artes y ciencias; y, (D) regiones del Imperio.

Historia de Roma entonces puede referirse a:

I. Historias escritas de la antigua Roma: 
Ab Urbe condita, (literalmente Historia de Roma desde su fundación), por Tito Livio (59 a. C. - 17 d. C.), quien la continúa hasta su propia época.
Historia romana, de Dion Casio (155-235 d.C.), que historia desde la fundación de la ciudad hasta el 229, en el reinado de Alejandro Severo. 
Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, por Edward Gibbon (1737–1794); que la continúa hasta el Imperio bizantino.
Römische Geschichte, que hace foco en la República, escrita por Theodor Mommsen (1817–1903) gracias a la cual ganó el Premio Nobel.
II. La historia de la propia Roma:
(A) Historia de la ciudad de Roma: 
Historia de Roma: desde su fundación (c. 753 a. C.) hasta su presente como capital de Italia.
(B) Historia de la antigua Roma: 
Historia de la Monarquía Romana (c. 753 a C. a c. 509 a. C.).
Historia de la República Romana (c. 509 a. C. a 44 a. C.).
Historia del Imperio Romano (c. 31 a. C. a 476 d. C.).
(C) Instituciones y cultura de la antigua Roma:
(1) Historia de las instituciones del Estado Romano: 
Historia de la Constitución de la República Romana
Historia del Senado romano
Historia de la Moneda en la Antigua Roma
Historia del matrimonio en la Antigua Roma
Historia de las clases sociales en la Antigua Roma
(2) Historia militar romana: 
Historia del ejército romano
Historia de las campañas militares romanas
Historia de la estructura del ejército romano
Historia política del ejército romano
Historia tecnológica del ejército romano
(3) Artes y ciencias en la antigua Roma: 
Agricultura y ganadería en la antigua Roma
Arquitectura de la Antigua Roma
Arte de la Antigua Roma
Calendario romano
Comercio en la Antigua Roma
Cultura de la Antigua Roma
Educación en la Antigua Roma
Filosofía en la Antigua Roma: Estoicismo
Historiografía romana
:it:Storiografia romana
Ingeniería romana
Latín
Literatura en latín
Medicina en la Antigua Roma
Metalurgia de la Antigua Roma
Mitología romana
Música de la Antigua Roma
Religión en la Roma antigua
Retórica romana: Quintiliano
Teatro de la Antigua Roma
(D) Historias regionales del Imperio Romano: 
Historia de Italia (época romana)
Historia de la Grecia romana
Historia de Siria (provincia romana)
Historia de Egipto (provincia romana)
Historia romana de Túnez
Historia de Hispania
Historia de Britania (provincia romana)
Historia de Germania
III. Historia de los sucesores del Imperio Romano: 
Historia del Imperio bizantino (395-1453).
Historia del Sacro Imperio Romano (800-1806).

Otros artículos y anexos:

Cronología de la Antigua Roma
Instituciones políticas de la Antigua Roma